AB, Ab oz. ab ima več pomenov:

AB 
 oznaka tipa krvne skupine AB
 WMO oznaka za Albanijo

Ab 
 Ab - mesec v judovskem koledarju

Glej tudi 

Kratice